Sinone – personaggio della mitologia greca
 3391 Sinon  – asteroide dedicato a Sinone
 Sinon – personaggio di Sword Art Online